|}
Die Bahnstrecke Mortara–Asti ist eine normalspurige und eingleisige Nebenbahn in Italien.

Geschichte 
Die Bahnstrecke Mortara–Asti wurde am 6. Juli 1870 eröffnet.

2003 wurden die Haltepünkte Casa dei Coppi, Castel d’Agogna, Guazzolo, Ponzano Monferrato, Terranova Monferrato, Terrasa und Zeme stillgelegt.

Ab der Fahrplanänderung von 17. Juni 2012 wurde der Personenverkehr von der Region Piemont stillgelegt. Die Strecke bleibt allerdings formell in Betrieb, auch wenn sie nicht mehr befahrbar ist. Zwischen Casale Monferrato und Asti soll der Betrieb wiederaufgenommen werden.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 12.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei
Bahnstrecke im Piemont